Juan Ibáñez puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Ignacio Ibáñez Díez-Gutiérrez, actor y director de cine y teatro mexicano.
 Juan Ibáñez Pérez, colaborador español del programa El hormiguero.

También puede referirse a los siguientes conceptos: 

 El tipo de uva Moristel, también conocida como "concejón" o "Juan Ibáñez".